Troizk (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Troizk (Moskau), Stadtteil von Moskau (bis 2012 Stadt in der Oblast Moskau)
 Troizk (Tscheljabinsk), Stadt in der Oblast Tscheljabinsk
 Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Region Altai:
 Troizk (Region Altai, Jelzowski), im Jelzowski rajon
 Troizk (Region Altai, Kalmanski), im Kalmanski rajon
 Troizk (Region Altai, Kulundinski), im Kulundinski rajon
 in der Republik Baschkortostan:
 Troizk (Baschkortostan), im Blagowarski rajon
 in der Oblast Irkutsk:
 Troizk (Irkutsk, Salarinski), im Salarinski rajon
 Troizk (Irkutsk, Taischetski), im Taischetski rajon
 in der Republik Komi:
 Troizk (Komi), im Kortkerosski rajon
 in der Region Krasnojarsk
 Troizk (Krasnojarsk, Abanski), im Abanski rajon
 Troizk (Krasnojarsk, Bolscheuluiski), im Bolscheuluiski rajon
 Troizk (Krasnojarsk, Ilanski), im Ilanski rajon
 Troizk (Krasnojarsk, Tassejewski), im Tassejewski rajon
 in der Republik Mordwinien:
 Troizk (Mordwinien), im Kowylkinski rajon
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Troizk (Nowosibirsk), im Kotschenjowski rajon
 in der Oblast Omsk:
 Troizk (Omsk, Krutinski), im Krutinski rajon
 Troizk (Omsk, Tjukalinski), im Tjukalinski rajon
 in der Oblast Orenburg:
 Troizk (Orenburg), im Sol-Ilezki rajon
 in der Region Perm:
 Troizk (Perm, Beresniki), im Stadtkreis Beresniki
 Troizk (Perm, Kungurski), im Kungurski rajon
 Troizk (Perm, Tschernuschinski), im Tschernuschinski rajon
 in der Republik Sacha (Jakutien):
 Troizk (Sacha, Oljokminski), im Oljokminski ulus
 Troizk (Sacha, Ust-Maiski), im Ust-Maiski ulus